Hargicourt, commune française de l'Aisne à la source de la Cologne (affluent de la Somme).
 Hargicourt, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France